Sozzani est le nom de plusieurs personnalités italiennes :
Carla Sozzani, galeriste.
Franca Sozzani, journaliste, sœur de la précédente.

Homonymie de patronyme